Далёкая страна — многозначный термин.

Значения 
 «Далёкая страна» — драма Рона Ховарда 1992 года с Томом Крузом и Николь Кидман в главных ролях.
 «Далёкая страна, о которой мы ничего не знаем» — название первой серии второго сезона британского сериала «Вверх и вниз по лестнице».